Dominus puede referirse a:

 Dominus, palabra latina que significa maestro, propietario y más tarde, señor;
 Dominus, personaje del universo expandido de Star Wars;
 Dominus Apostolicus, título eclesiástico;
 Dominus Iesus, declaración de la Congregación para la doctrina de la fe;
 Christus Dominus, decreto del Concilio Vaticano II.